Fekete Károly (1814–1890) orvos
Fekete Károly (1816–1880) bíró
Fekete Károly (1822–1889) a váci siketnéma-intézet igazgatója
Fekete Károly (1898–1981) festő
Fekete Károly (?–1949 után) fotográfus, a Mozi Élet fotóriportere, a Foto Fekete fotoműterem tulajdonosa
Fekete Károly (1921) sportoló (Magyar Népköztársaság I. osztályú sportolója, Csepeli Vasas SK)
Fekete Károly (1928) Ezüstgyopár-díjas éltanító, tanfelügyelő
Fekete Károly Ferenc (1945–) a Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék professor professor emeritusa
Fekete Károly (1960) egyetemi rektor, református püspök